Baláž ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Baláž (* 1943), slowakischer Schriftsteller und Journalist
 Július Baláž (1901–1970), tschechoslowakischer Wassersportler
 Peter Baláž (* 1974), slowakischer Boxer
 Rudolf Baláž (1940–2011), slowakischer römisch-katholischer Bischof
 Samuel Baláž (* 1998), slowakischer Kanute